Dahlström ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Dahlström (* 1984), schwedische Schauspielerin
 Annica Dahlström (* 1941), schwedische Ärztin und emeritierte Professorin für Histologie und Neurowissenschaften 
 Emma Dahlström (* 1992), schwedische Freestyle-Skierin

 Fredrik Dahlström (* 1971), schwedischer Fußballspieler
 Gunilla Dahlström (* um 1944), schwedische Badmintonspielerin
 Heinrich Dahlström (1840–1922), deutscher Reeder und Versicherungsmakler
 Jesper Dahlström (* 1990), schwedischer Radrennfahrer
 Sebastian Dahlström (* 1996), finnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ole Eskild Dahlstrøm (* 1970), norwegischer Eishockeyspieler
 Dalström